Наковалня може да се отнася за следното:

 Наковалня – ковашки инструмент
 Наковалня – част от средното ухо на човека и някои животни
 Наковалня – българско седмично литературно-научно списание изд. от 1925 до 1933 г.
 Чисто-българска наковалня за сладкодумство – първото българско списание, издавано след Освобождението 1878 г.